Pablo Martín puede referirse a: 

 Pablo Franco Martín (1980-), entrenador de fútbol español.
 Pablo Martín (músico) (1968-), cantante, músico y compositor, miembro del grupo musical La Tercera República y de Gran Azul y Los Inconquistables.
 Pablo Martín (actor) (1972-), actor venezolano.
 Pablo Martín Alonso (1896-1964), militar español;
 Pablo Martín Aranda futbolista argentino.
 Pablo Martín Benavides golfista español.
 Pablo Martín Correa músico, deportista, cineasta, poeta uruguayo.
 Pablo Martín Sánchez (1977-), escritor y novelista español.